Ozero Svjatoje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Svjatoje (sjö i Belarus, Mahiljoŭs voblast, lat 53,86, long 30,32), 
 Ozero Svjatoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,95, long 28,27), 
 Ozero Svjatoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,71, long 28,48), 
 Ozero Svjatoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,73, long 28,98), 
 Ozero Svjatoje (sjö i Belarus, Mahiljoŭs voblast, lat 54,06, long 30,53), 
 Ozero Svjatoje (sjö i Belarus, Mahiljoŭs voblast, lat 53,35, long 31,02), 

Robotskapade Belarusförgreningar